Бёттихер ( или ) — фамилия.

 Бёттихер — балтийско-немецкий дворянский род.
 Бёттихер, Адольф (1842—1901) — немецкий архитектор, искусствовед, археолог и специалист по охране памятников истории.
  (1887—1941) — немецкий драматург .
 
 Бёттихер, Эрнст (1842—1930) — археолог-дилетант, оппонент Генриха Шлимана.

Примечания